Tristar steht für:

 Tristar (Nintendo), ein NES-Adapter für die SNES-Spielekonsole
 Tristar Air, eine ägyptische Fluggesellschaft
 Tristar Europe, ein niederländischer Hersteller von Haushaltsgeräten

TriStar steht für:
 TriStar (Rennserie), eine Triathlon-Rennserie
 TriStar Pictures, eine US-amerikanische Film- und TV-Produktionsfirma
 Lockheed L-1011 TriStar, ein Flugzeug der Firma Lockheed